Luigi Venturato – ex ciclista su strada italiano
 Roberto Venturato – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano